Igreja de Santa Lúcia (Valeta) — em Malta

Roma, Itália 

Desambiguações de templos